Ракель Атаво і Олена Остапенко були чинними чемпіонками, але вирішили цього разу не брати участі разом. Остапенко грала в парі з Ольгою Савчук, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Атаво і Анна-Лена Гренефельд.

Атаво і Гренефельд виграли титул, у фіналі перемігши Ніколь Мелічар і Квета Пешке з рахунком 6–4, 6–7(5–7), [10–5].

Сіяні пари

Сітка

Примітки

Посилання 
 Main Draw 

Porsche Tennis Grand Prix, парний розряд
2018